Нахо́дкинский городско́й о́круг — муниципальное образование на юге Приморского края России, образованное в границах административно-территориальной единицы города краевого подчинения Нахо́дка.

География 
Площадь территории составляет 360,7 км². Протяжённость береговой полосы — 199,8 км. 

Городской округ граничит с Партизанским муниципальным районом.

Населённые пункты городского округа отделены от города Находки территорией Партизанского муниципального района. Прибрежные территории городского округа омывают воды заливов Находка, Восток и Стрелок.

Население 

Естественное движение

Населённые пункты  
В состав городского округа и города краевого подчинения входят 4 населённых пункта

В 2004 году подчиненные Находкинской администрации посёлки Врангель (бывший пгт), Ливадия (бывший пгт), Южно-Морской, Козьмино и маяк Поворотный были включены к городскую черту и стали микрорайонами города  Находки, увеличив её площадь почти в 3 раза. Таким образом, населённые пункты муниципального образования не представляют единой сплошной территории, некоторые приморские посёлки разделены с городом территорией Партизанского района. Позднее микрорайонами также стали посёлки Приисковый, Авангард и Средний.

Транспорт 
Автовокзал Находки связывает удалённые микрорайоны города и другие населённые пункты городского округа автобусными маршрутами № 516, № 122, № 126.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Находкинского городского округа

Находкинский городской округ